Смиленко Алла Трофимовна () — советский археолог, специалист в области славянской археологии, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Академии наук Украины.

Биография 
Родилась в Киеве.

В 1948 году окончила исторический факультет Киевского государственного университета.

В 1951—1991 годах работала ведущим научным сотрудником, доктор исторических наук. Исследовала раннеславянскую и средневековую археологию Украины. Руководила археологическими экспедициями: Надпорожской (раскопки гончарного центра УП ст. в балке Канцерка, городища Ботиночки III—IV ст., 1964—1980), Днестрово-Дунайской (раскопки в селе Шабо IX ст., в селе Нагорном поселение венедов III—IV ст., в селе Богатом поселение IX века, 1981—1987).

Научные труды 
Имеет более 80 научных публикаций.
 Глодоські скарби. — , 1965;
 Городище Башмачка III—IV в. н. э. — , 1992.
 Слов’яни та їх сусіди у степовому Подніпров'ї: 2 — 13 ст. — : Наукова думка, 1975 р. — 208 с.;
 Пастирське городище, пам’ятка Надпоріжжя., Речові скарби., Основні риси культури східних слов’ян // Археология УРСР. — К., 1975, Т. 3;
 Славянская культура VIII—IX вв. правобережья Днепра(памятники типа Лука-Райковецкая) // Археология УРСР. — К., 1986, Т. 3;
 К хронологии гончарной керамики черняховского типа // КСИА, 1970, в. 121;
 Черняховское поселение в с. Лески близ г. Черкассы // МИА, 1967, № 139 (У співавт.);
 Средневековое поселения в приморской части Днестро-Дунайского междуречья // Днестро-Дунайского междуречья в I-начале II тыс. н. э. — К., 1987.

Источники 
 Мезенцева Г., Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник / Чернігів.: Рада, 1997. — C. 149.

Выпускники Киевского университета
Женщины-учёные
Археологи СССР